Uropeltis este un gen de șerpi din familia Uropeltidae. 
</references>

Cladograma conform Catalogue of Life:

Referințe

Galerie

Legături externe 

 
Taxoni clasificați Georges Cuvier